Centurian může znamenat:

 Centurian (album) – album amerického hudebníka a skladatele Idrise Ackamoora z roku 2000
 Centurian (hudební skupina) – nizozemská death metalová kapela založená roku 1997